Der Begriff Kontinental folgende Bedeutungen
 die Kontinentalplatten, siehe Plattentektonik
 das Kontinentalklima
 das Adjektiv zu Kontinent
 Kontinental-Dollar, eine ehemalige Währung

siehe auch
 Continental